Михаи́л Кры́мов:
 Крымов, Михаил Дмитриевич (1881—1955) — партийный деятель, участник установления советской власти в Симбирске.
 Крымов, Михаил Иванович (1920—1992) — Герой Советского Союза.